Телевісьйон Насьйональ де Чіле, скор. «Те-Бе-Ене» (, скор. TVN) — чилійська телекомпанія, заснована 18 вересня 1969 року, штаб-квартира якої розташовується в Сантьяго.

Історія

Примітки

Посилання 
 

Телекомпанії Чилі
Телеканали Чилі
1969 у Чилі